Hugo I es un título que puede referirse a:

Personajes

Reyes 
 Hugo I Capeto (940-996), rey de Francia (durante 987-996);
 Hugo I de Chipre, rey de Chipre (durante 1205-1218)

Condes y duques 
 Hugo I de Ampurias (c. 965–1040), conde de Ampurias (991 – 1040).
 Hugo I de Maine,
 Hugo I de Nordgau, (920-940)
 Hugo I de Abbeville, (h. 970-1000)
 Hugo de Chalon (Auxerre), (1039)
 Hugo I de Campdavaine, (1070)
 Hugo I de Rethel, (1065-1118)
 Hugo I de Vermandois, (1080-1102)
 Hugo I de Clermont, (1088-1101)
 Hugo I de Champagne, (1093-1126)
 Hugo I de Roucy, (1104-1160)
 Hugo I de Vaudémont, (1118-1165)
 Hugo I de Rodez, (1159)
 Hugo I de Metz, (1145-1159)
 Hugo I de Lunéville, (1171-1220)

Nobles 
 Hugo I de Bourgogne, (1076-1079),
 Hugo I de Lusignan,
 Hugo I de Hébron, (1104)
 Hugo I Embriaco, (1127-1135)
 Hugo I de Parthenay, (1182-1218)
 HHugo I de Puiset

Eclesiásticos 
 Hugo I (obispo de Sées),
 Hugo I (obispo de Verdún), (923-925)
 Hugo I (obispo de Liège), (945-947)
 Hugo I (obispo de Gap), (971-1010)
 Hugo I (arzobispo de Besançon), (1031-1067)
 Hugo I (obispo de Troyes), (h. 1075)
 Hugo I (abad de Etival), (1150-1158)